Pulso MTV foi um programa diário, musical com informações e clipes exibido pela MTV Brasil em 2003.

O programa era apresentado pela VJ Penélope Nova e pelo até então recém chegado a emissora Léo Madeira, um dos vencedores do MTV Caça VJ, uma promoção da emissora.

O Programa 
A dupla de apresentadores mostrava ao vivo o que havia na fitoteca da MTV com direito a comentários e interrupções: eles cortavam clipes pela metade, criticavam, pediam para ver um clipe inteiro porque e interagiam de todas as formas possíveis, mas com gênero humorístico, com a audiência, assistindo a tudo. O público podia interagir com o programa ao vivo.

Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2003
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2005
Programas da MTV Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa